Vielle Case Credit Union Itassi é um clube de futebol da Dominica. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 2005–06.

Clubes de futebol da Dominica